Schurman ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria van Schurman (1607–1678), niederländisch-deutsche Schriftstellerin und Universalgelehrte
 Donald M. Schurman (1924–2013), kanadischer Historiker und Hochschullehrer
 Jacob Gould Schurman (1854–1942), US-amerikanischer Hochschullehrer und Diplomat

Siehe auch:
 Schurman-Kommission, First Philippine Commission
 Schuurman